UEFA Liga prvaka 2015./16. je 61. sezona najelitnijeg europskog klupskog nogometnog natjecanja, odnosno 24. sezona od kada je natjecanje promijenilo svoj format i preimenovano iz Kupa europskih prvaka u UEFA Liga prvaka. U natjecanju sudjeluje 78 momčadi iz 53 nogometna saveza, a samo Lihtenštajn nema predstavnika u ovom natjecanju.

Natjecanje je počelo 30. lipnja 2015. prvim pretkolom, a završilo se 28. svibnja 2016. finalom na stadionu San Siro u Milanu. Finale je igrani između Real Madrida i Atlético Madrida i bilo je drugo finale ovog natjecanja igrano između momčadi iz istog grada, nakon što su se ove dvije madridske ekipe već sučelile u finalu 2014. Real Madrid je pobijedio rezulatom 5:3 nakon izvođenja jedanaesteraca (rezultat nakon produžetaka bio je 1:1) osvojivši tako svoj rekordni 11. naslov prvaka Europe.

Barcelona je bila branitelj naslova, no zaustavljena je u četvrtfinalu porazom od Atlético Madrida. Kao pobjednik UEFA Lige prvaka 2015./16., Real Madrid se kvalificirao za Svjetsko klupsko prvenstvo 2016. u Japanu, kao i za UEFA Superkup 2016. u kojem će igrati protiv pobjednika Europske lige, Seville.

Momčadi u natjecanju
U sezoni 2015./16., ukupno sudjeluje 78 momčadi iz 53 od 54 UEFA-ina saveza (jedina iznimka je Lihtenštajn, koji nema domaću ligu). Klubovi su razmješteni prema UEFA koficijentima države iz koje dolaze.

Broj klubova po UEFA-inom rangu:
 Države ranga od 1 do 3 imaju 4 kluba
 Države ranga od 4 do 6 imaju 3 kluba
 Države ranga od 7 do 15 imaju 2 kluba
 Države ranga od 16 do 54 imaju 1 klub (bez Lihtenštajna)

Pobjednici Lige prvaka 2014./15. i Europske lige 2014./15. imaju osigurano mjesto u Ligi prvaka za ovu sezonu u slučaju da se ne kvalificiraju preko njihovog nacionalnog prvenstva. S obzirom na pravilo da jedna država ne može imati više od pet prestavnika u Ligi prvaka, ako su pobjednici Lige prvaka i Europske lige iz jedne od tri države s najvećim rejtingom (one s četiri predstavnika) i ne uspiju se kvalificirati kroz domaće prvenstvo, četvrtoplasirana momčad iz te lige ne može se kvalificirati za Ligu prvaka.

Ove se sezone slična stvar i dogodila; pobjednik Lige prvaka Bracelona već se kvalificirala osvajanjem nacionalnog prvenstva; međutim, pobjednici Europske lige Sevilla nisu se uspjela kvalificirati kroz domaće prvenstvo tako da im je ustupljeno dodatno mjesto u Ligi prvaka, tako da se ove godine natjecalo 5 španjolskih klubova.

Rang lista
Za UEFA Ligu prvaka 2015./16., nogometnim savezima se dodjeljuju mjesta u skladu s njihovim UEFA koficijentom 2014. godine. Uzima se u obzir njihov učinak u europskim natjecanjima od 2009./10. do 2013./14.

Kvalificirane momčadi

Datumi utakmica

Kvalifikacije

Prvo pretkolo
Ždrijeb prvog i drugog kvalifikacijskog pretkola bio je 22. lipnja 2015. godine. Prve utakmice su igrane 30. lipnja i 1. srpnja, dok su se uzvrati igrali 7. srpnja 2015. godine.

|}

Drugo pretkolo
Prve utakmice su odigrane 14. i 15. srpnja, dok su uzvrati odigrani 21. i 22. srpnja 2015. godine.

|}

Treće pretkolo 
Treće pretkolo je podjeljeno u dvije odvojene skupine: natjecanje za prvake i natjecanje za neprvake. Poražene ekipe u trećem pretkolu će natjecanje nastaviti u doigravanju za Europsku ligu.
Izvlačenje trećeg pretkola je održano 17. srpnja 2015. godine. Prve utakmice su odigrane 28. i 29. srpnja, dok će se revanši odigrati 4. i 5. kolovoza 2015. godine.

|-
!colspan=6|Natjecanje za prvake

|-
!colspan=6|Natjecanje za neprvake

|}

Razigravanje 
Razigravanje, ili play-off runda, također je podijeljena na 2 dijela, za prvake i neprvake svojih država. Momčad koja ispadne iz razigravanja kvalificira se za natjecanje po skupinama Europske lige 2015./16.

Ždrijeb razigravanja održan je 7. kolovoza 2015. godine.Prve će se utakmice igrati 18. i 19. kolovoza, dok će se uzvrati igrati tjedan kasnije, 25. i 26. kolovoza 2014. godine.

|-
!colspan=6|Natjecanje za prvake

|-
!colspan=6|Natjecanje za neprvake

|}

Natjecanje po skupinama

Ždrijeb ovosezonskog natjecanja po skupinama održan je 27. kolovoza 2015. u Monacu.

Ukupno 32 momčadi su raspodijeljene u četiri jakosne skupine. U prvu jakosnu grupu je smješten aktualni prvak Barcelona i prvih sedam prvaka najbolje rangiranih nogometnih saveza. Ostale ekipe su raspoređene po šeširima na osnovu njihovog UEFA koeficijenta za 2014. godinu. Momčadi su ždrijebane u osam skupina po 4 ekipe, s tim da klubovi iz istih država ne mogu biti ždrijebani u istu skupinu. 

U svakoj skupini, momčadi igraju jedne protiv drugih u dva susreta, tako da svaka momčad igra kod kuće i u gostima u 6 kola. Rasporedi kola su sljedeći: 15. – 16. rujna, 29. rujna–30. rujna, 20. – 21. listopada, 3. – 4. studenog, 24. – 25. studenog, i 8. – 9. prosinca 2014.

Pobjednici skupina, kao i drugoplasirani, prolaze u osminu finala, dok trećeplasirane momčadi odlaze u šesnaestinu finala Europske lige 2015./16.

Skupina A

Skupina B

Skupina C

Skupina D

Skupina E

Skupina F

Skupina G

Skupina H

Drugi dio natjecanja
Drugi dio natjecanja, popularno zvan nokaut faza, odigrava se tako da se momčadi u svakoj rundi sučeljavaju u dvije utakmice, tako da svaka ekipa igra kod kuće i u gostima. Jedina iznimka je finale, koje se igra samo jednom, i to na neutralnom terenu. Način ždrijebanja u ovom dijelu natjecanja je sljedeći:
U ždrijebu osmine finala, osam pobjednika skupina su nositelji ždrijeba, dok drugoplasirane ekipe nisu. Dakle, nositelji se ždrijebaju s nenositeljima, s tim da se momčadi koje su igrale u istoj skupini, kao i momčadi iz istih država nisu mogle zajedno ždrijebati.
U ždrijebovima četvrtfinala i nadalje, nema nositelja, mogu se ždrijebati bilo koje dvije ekipe, neovisno u kojoj su skupini igrali ili iz koje su države.

Osmina finala
Ždrijeb osmine finala održan je 14. prosinca 2015. Prvi susreti igrali su se 16., 17., 23. i 24. veljače, dok su uzvrati odigrani 8., 9., 15. i 16. ožujka 2016.

|}

Četvrtfinale
Ždrijeb četvrtfinala održan je 18. ožujka 2016. Prve su utakmice odigrane 5. i 6. travnja, a uzvrati 12. i 13. travnja 2016.

|}

Polufinale
Ždrijeb polufinala održao se 15. travnja 2016. Prvi susreti igrali su se 26. i 27. travnja, dok su uzvrati odigrani 3. i 4. svibnja 2016.

|}

Finale

Finale natjecanja igralo se 28. svibnja 2016. na San Siru u Milanu, Italija. "Domaćin" finala (zbog administrativnih razloga) određen je dodatnim izvlačenjem nakon polufinalnog ždrijeba.

Najbolji strijelci
Statistika isključuje kvalifikacijske runde i razigravanje.

Izvor: UEFA.com

Povezani članci 
 UEFA Europska liga 2015./16.
 UEFA Superkup 2016.
 FIFA Svjetsko klupsko prvenstvo 2016.

Izvori

Vanjske poveznice
UEFA Liga prvaka (službena stranica)

2015-16